Reichl ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Reichl (1981–2005), deutscher Radsportler
 Ernst Reichl (1926–1996), österreichischer Chemiker und Informatiker
 Eugen Reichl (* 1954), deutscher Raumfahrtexperte
 Eva Reichl (* 1970), österreichische Autorin und Künstlerin
 Fritz Reichl (1890–1959), österreichischer Architekt
 Hans-Peter Reichl (auch Peter Reichl; * 1955), deutscher Segler
 Herbert Reichl (* 1945), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer 
 Hermann Reichl (1937–2022), österreichischer Maschinenbauingenieur und Politiker (SPÖ)
 Irene Giner-Reichl (* 1956), österreichische Diplomatin
 Jörg Reichl (* 1963), deutscher Politiker

 Kurt Reichl (1899–1956), österreichischer Freimaurer und Antifreimaurer
 Leopold Reichl (1713–1786), deutscher römisch-katholischer Ordenspriester und Abt der Zisterzienserabtei Stift Engelszell
 Luis Reichl (* 1980), Liechtensteiner Naturbahnrodler
 Otto Reichl (1877–1954), deutscher Verleger

 Ruth Reichl (* 1948), US-amerikanische Publizistin
 Udo Reichl (* 1959), deutscher Biotechnologe

Siehe auch:

 Reichl Verlag, deutscher Verlag
 Reichel